

Forme AIE

Verbe avoir 
Aie est le subjonctif présent ou l'impératif présent du verbe avoir.

Sigle 
AIE est un sigle qui peut signifier :
 anémie infectieuse équine, une maladie réputée contagieuse d'origine virale et propre aux équidés ;
 Association des ingénieurs ESSTIN ;
 Apt Initiative Environnement, une association loi de 1901 du Vaucluse ;
 appareils idéologiques d’État, de Louis Althusser ;
 Agence internationale de l'énergie, une organisation destinée à faciliter la coordination des politiques énergétiques des pays occidentaux industrialisés ;
 Association internationale des exorcistes, une association fondée en 1990 par Gabriele Amorth.

Code 
AIE est un code qui peut signifier :
  ;
 .

Forme Aïe 

 Aïe ! est une interjection exprimant la douleur.

Titres 

 Aïe, un film français de Sophie Fillières ;
 Aïe, une compilation des Têtes Raides.